

Sciences et techniques 
 Nano- est le préfixe du Système international d'unités qui représente 10 (un milliardième) ; exemple : le nanomètre est égal à un milliardième de mètre.
 nano- est un préfixe qui sert à désigner ce qui est très petit, plus spécifiquement (mais pas nécessairement) quand les dimensions impliquées sont de l'ordre de grandeur du nanomètre : nanomatériaux, nanotechnologies, .
 nano est un éditeur de texte sous Unix.
 Nano-JASMINE est un petit satellite d'astrométrie expérimental développé par le Japon. Il doit être placé sur une orbite héliosynchrone en 2017.
 Nano Letters est une revue scientifique mensuelle, spécialisée dans le domaine des nanotechnologies.
 Nano est une cryptomonnaie décentralisée et open source basée sur une architecture de graphes acycliques dirigés.

Culture et société 
 Nano est un roman de l'écrivain britannique Peter F. Hamilton.
 L'iPod nano est un baladeur numérique d'Apple.
 La Tata Nano est une voiture de Tata Motors.
 Nano est une cryptomonnaie.

Désignation de personnes

Prénom 
Nano est le diminutif du prénom espagnol .

Surnom 
  est une chanteuse japonaise.
 Nano est le nom de scène de l'accordéoniste Arnaud Méthivier.
 Nano est le surnom de Fernando Macedo da Silva, un footballeur espagnol.

Patronyme 

 Agnese Nano (1965-), une actrice italienne ;
 Fatos Nano (1952-), un homme politique albanais, ancien Premier ministre.

Toponyme 

 Nano, une ville du Togo.

Voir aussi